Saab  o SAAB puede referir a:
 Saab, empresa aerospacial sueca.
 Saab Automobile, fabricante de automóviles sueco, en actualidad forma parte de National Electric Vehicle Sweden.
 Elie Saab (1964-), diseñador de moda libanés.
 Jocelyne Saab (1948-2019), director de cine libanesa.
 Tarek William Saab (1963-), político venezolano.
Alex Saab (1973-), empresario colombiano.